— последний кинофильм режиссёра Нагисы Осимы, вышедший на экраны в 1999 году. Фильм рассказывает о жизни в тренировочном лагере самураев в конце самурайской эры (1860-е годы), в частности, показывает однополые отношения согласно традиции сюдо.

Сюжет 

В начале фильма молодой и красивый юноша Кано Содзабуро поступает в Синсэнгуми, элитное подразделение полиции под руководством Кондо Исами, призванное защищать сёгунат от бунтовщиков. Он бесстрашен и умело управляется с мечом. Но его внешность очаровывает всех остальных участников группы и заставляет их бороться между собой за внимание Кано.

В ролях 
 Такэси Китано — Командир Тосидзо Хидзиката
  — Кано Содзабуро
  — Капитан Содзи Окита
 Таданобу Асано — Хёдзо Тасиро
  — Командир Кондо Исами
  — 
  — Сугано Хэйбэй
 Маса Томидзу — Инспектор

Награды и номинации 
 2000 — участие в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.
 2000 — премия Японской киноакадемии лучшему новичку года (Рюхэй Мацуда), а также 9 номинаций: лучший фильм, режиссёр, сценарий (оба — Нагиса Осима), актер второго плана (Синдзи Такэда), операторская работа (Тоёмити Курита), работа художника (Ёсинобу Нисиока), монтаж (Томоё Осима), звук (Кунио Андо), освещение.
 2000 — 4 премии «Голубая лента»: лучший фильм, режиссёр (оба — Нагиса Осима), дебютант (Рюхэй Мацуда), актер второго плана (Синдзи Такэда).
 2001 — приз журнала «Кинэма Дзюмпо» за лучший актерский дебют (Рюхэй Мацуда).
 2001 — премия «Майнити» в категориях «лучший актер» (Таданобу Асано) и «лучший новый талант» (Рюхэй Мацуда).
 2001 — приз лучшему новому таланту (Рюхэй Мацуда) на кинофестивале в Иокогаме.

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы Японии 1999 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы-драмы Японии
Исторические фильмы Японии
Исторические фильмы Франции
Исторические фильмы Великобритании
Фильмы-триллеры Японии
Фильмы о самураях
Фильмы-драмы Франции
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы-триллеры Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы Франции 1999 года
Фильмы ЛГБТ-тематики Японии